Наталья Ловесе () — аргентинская  биатлонистка, участница зимних Олимпийских игр 2002 года.

Карьера 

В сезоне 2000/2001 дебютировала в Кубке мира на этапе в австрийском Хохфильцене, где в индивидуальной гонке и спринте финишировала последней из участниц — 100-й и 103-й соответственно. После завершения сезона выступила на чемпионате мира среди военных в американском Джерихо, на котором заняла 37-е место в спринте.

В 2002 году выступила на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. В индивидуальной гонке, допустив 12 промахов на огневых рубежах, финишировала последней — 69-й, а в спринте с 8 промахами стала предпоследней — 73-й, опередив чилийку Клаудию Барренечеа.

В 2003 году выступила в Кубке Европы на этапе в австрийском Обертиллиахе, где в спринте стала 41-й из 43-х участниц.

В 2004 году участвовала в чемпионате мира в немецком Оберхофе, где выступила только в спринте, в котором финишировала последней — 87-й.

Её старшая сестра Фабиана представляла Аргентину на Олимпийских играх 1992 года.

Участие в Олимпийских играх

Участие в Чемпионатах мира

Ссылки 

 Профиль IBU
 Результаты на сайте sports-reference.com 
 Результаты на сайте the-sports.org

Биатлонисты Аргентины
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года